Никола́й У́ткин: Уткин, Николай Дмитриевич (род. 1949) — политик, мэр Тольятти (2000—2008).
 Уткин, Николай Иванович (1780—1863) — русский художник-гравёр, профессор Петербургской АХ.